Slovo mlynář může označovat:

obecně
 člověk zabývající se řemeslem zvaném mlynářství

příjmení osob
 Eliáš Mlynář viz Eliáš Mlynárových (1670 – asi 1720)
 Marie Mlynářová (1943–1985) – akademická sochařka a šperkařka
 Miroslav Mlynář (* 1938) – sochař, malíř, medailér a šperkař
 Vladimír Mlynář (* 1966) – český politik a novinář
 Zdeněk Mlynář (1930–1997) – československý a český politik a politolog
 Zdeněk Mlynář (cyklista) – český cyklista

další

 mlynář – rojník s číslem 2 v ragby
 Mlynářka (odrůda révy vinné) – středně pozdní moštová odrůda révy vinné
 Mlynářka (usedlost) – zaniklá usedlost v Praze 5-Smíchově
 krásnoporka mlynářka – jedlá houba
 Mlynářovice – více míst

Podobná příjmení 
 Mynář
 Molnár
 Müller
 Miller

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení